Алекса́ндр Степа́нович Степане́нко (, , СССР) — советский и российский музыкант, мультиинструменталист. Участник групп «Браво», «Динамик» и «Рецитал», художественный руководитель проекта «Море».

Биография 

Александр Степанович Степаненко родился 6 апреля 1962 года в Москве.

В 1985 году окончил музыкальное училище им. Гнесиных по классу саксофона. Один из первых участников группы «Браво» (1983—1985).

Участник группы «Динамик» (1985—1986).

Участник группы «Рецитал» (1986—1987).

Участник группы Владимира Кузьмина (1987—1994).

В настоящее время участник группы «Браво» (с 1994).

Участвовал в записи почти всех альбомов группы «Браво», альбома группы «Телефон» «Твист-Каскад», многих песен Владимира Кузьмина («Симона», «Когда меня ты позовёшь», «Сибирские морозы» и др.), альбома Александра Иванова «Когда вырастут крылья», Аллы Пугачёвой, Валерия Сюткина и других.

Личная жизнь 
Жена — Ольга Юрьевна Степаненко, дочь Мария (1997г.р.), дочь Софья(2003 г.р), Ева (2010 г.р).

Дискография 
Сольный проект — «Море».

 «Я не забуду тебя никогда. Инструментальные версии лирических хитов В. Кузьмина» (1998)
 «Пусть не кончается дождь. Инструментальные версии лирических хитов группы Браво» (1999)
 «Спокойной ночи» (2000)
 «Искушение» (2003)
 «Едем на море (мини-альбом)» (2015)
 «Медуза (мини-альбом)» (2016)
 «Пока светит солнце (мини-альбом)» (2019)

Ссылки 
 Страница Александра Степаненко на сайте клуба «Апрель»
 Страница Александра Степаненко на сайте группы «Браво»

Рок-музыканты России
Поп-музыканты России
Браво
Исполнители рок-н-ролла
Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных